Naselja u BiH:
 Željevo (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Željevo (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje

Naselja u Srbiji:
 Željevo (Svrljig, Srbija), naselje u općini Svrljig